Pickeringia montana, espèce de plantes dicotylédones de la famille des Fabaceae, sous-famille des Faboideae, originaire d'Amérique du Nord
 (784) Pickeringia, astéroïde